Chipeta ist der Familienname folgender Personen:
 Erick Chipeta (* 1990), simbabwischer Fußballspieler
 Philimon Chipeta (* 1981), sambischer Fußballspieler

Chipeta steht auch für
 Chipeta (Angola), einen Ort in Angola